Les Cornelii Cinnae sont des patriciens romains membres d'une branche de la gens des Cornelii. Ils apparaissent au  et occupent des magistratures jusqu'aux débuts de l'Empire.

 Lucius Cornelius Cinna, consul en 127 av. J.-C. ;
 Lucius Cornelius Cinna, dit Cinna, fils du précédent, consul en 87, 86, 85 et 84 av. J.-C. ;
 Cornelia Cinna, fille du précédent, femme de Jules César ;
 Lucius Cornelius Cinna, fils du précédent, préteur en 44 av. J.-C., approuva le meurtre de Jules César ;
 Gnaeus Cornelius Cinna Magnus, fils du précédent, consul en 5 ;
 Lucius Cornelius Cinna, consul suffect en 32 av. J.-C. ;
 Caius Helvius Cinna, poète latin du , massacré par erreur par la foule en colère, en lieu et place de Lucius Cornelius Cinna ;